Василий Кожанчиков:
Кожанчиков, Василий Дмитриевич (1866—1930-е)  — русский энтомолог, отец И. В. Кожанчикова
Кожанчиков, Василий Игоревич (20 июля 1942 — 21 октября 1975) — советский ботаник, карполог и систематик растений.